Vlădiceni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Vlădiceni (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Vlădiceni (Neamț), Dorf im Kreis Neamț